Меллер — фамилия, означает «мельник»:

Известные носители 
 Меллер, Александр Петрович (1865— ?) — генерал-майор, участник русско-японской войны, специалист в области артиллерийской техники, оптического и механического производства.
 Меллер, Вадим Георгиевич (1884—1962) — советский художник-авангардист (кубофутурист, конструктивист, экспрессионист), театральный художник, иллюстратор и архитектор.
 Меллер, Валериан Иванович (1840—1910) — российский геолог и палеонтолог, член-корреспондент Петербургской академии наук.
 Мёллер, Герман Джозеф (1890—1967) — американский генетик, лауреат Нобелевской премии.
 Меллер, Пер Стиг (род. 1942) — датский политический и государственный деятель.
 Меллер, Стефан (1942—2008) — польский историк, политик, дипломат.
 Меллер, Юлий Александрович (1861 — после 1917) — российский промышленник, автомобиле- и авиастроитель.

Составные фамилии 
 Генке-Меллер, Нина Генриховна (1893—1954) — русский художник-авангардист (супрематист), книжный график, дизайнер интерьеров, сценограф.
 Кабанова-Меллер, Евгения Николаевна (1902—1997) — советская учёная-психолог.

См. также 
 Мёллер
 Моллер
 Хамелеон Меллера — хамелеон из рода Trioceros.